Железнов (Железнова) — русская фамилия. 

 Железновы — дворянский род.

Железнов 
 Железнов, Алексей Афиногенович (1854—?) — русский предприниматель и общественный деятель.
 Железнов, Владимир Яковлевич (1869—1933) — русский экономист.
 Железнов, Григорий Иванович (1822—1853) — лейтенант флота, адъютант адмирала Корнилова. 
 Железнов, Иосаф Игнатьевич (1824—1863) — казак, исследователь быта уральских казаков и их истории.
 Железнов, Михаил Петрович (1912—1978) — советский художник.
 Железнов, Николай Иванович (1816—1877) — русский ботаник и агроном.
 Железнов, Павел Ильич (1907—1987) — советский поэт.
 Железнов, Сергей Александрович (1972—2002) — капитан, Герой Российской Федерации.

Железнова 
 Железнова, Александра Владимировна (более известна под фамилией Армфельт; 1866—1933) — русская женщина-композитор из финляндского рода Армфельтов.
 Железнова, Нина Викентьевна (род. 1961) — белорусский агроном и политик, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).

См. также 
 Айзенштадт-Железнов, Михаил Константинович (1900—1970) — русский американский писатель, журналист, сатирик.
 Железново
 Железняк
 Железновия
 Васса Железнова

Литература